Арсений Васильевич Комаров () — советский военно-политический деятель, вице-адмирал (1956); начальник Политического управления ВМФ СССР (1955—1958).

Биография 
Родился 13 мая 1907 года в деревне Буконтьево Ярославской губернии в крестьянской семье.

В ВМФ с 1929 года, ученик-радист эскадренного миноносца «Яков Свердлов». С 1931 года после окончания Кронштадтской Электро-минной школы им. А. С. Попова назначен инструктором смены радистов этой школы.
С 1932 года — младший командир-радист дивизиона, с 1933 года — 1-го дивизиона, с 1935 года —  инструктор и с 1938 года — военный комиссар 2-го дивизиона Балтийского флота.

С 1941 года после окончания военно-морского факультета ВПА им. В. И. Ленина назначен старшим инструктором Организационно-инструкторского отдела Политического управления Черноморского флота, начальник политического отдела 1-й БТКА, военный комиссар 2-й БТКА.
С 1943 года — начальник Организационно-партийного отделения Политического отдела эскадры Черноморского флота.

С 1944 года — старший инструктор Организационно-инструкторского отдела Главного политического управления ВМФ СССР. С 1946 года — инспектор инспекторской группы при начальнике Политического управления ВМС. С 1947 года — старший инспектор, начальник Отделения по инспектированию политорганов Организационно-инструкторского отдела Политического управления ВМС. С 1948 года — начальник Политического отдела — заместитель командира 4-й эскадры ВМФ СССР по политчасти. С 1950 года — начальник Политического управления, член Военного совета 8-й эскадры ВМФ СССР. В 1951 году произведён в контр-адмиралы.

С 1952 года — в распоряжении ЦК КПСС с оставлением в кадрах ВМФ СССР и назначением заведующим сектором — заместителем заведующего Административным отделом ЦК КПСС. С 1955 года — начальник Политического Управления ВМФ СССР, был членом правительственной комиссии по расследованию гибели ЛК «Новороссийск». С 1958 по 1970 год — старший преподаватель ВПА им. В. И. Ленина, член редколлегии Морского атласа.

С 1970 года — в запасе по болезни. Умер в Москве 12 мая 2002 года, похоронен на .

Награды

Ордена 
 Орден Ленина (1955);
 Два ордена Красного Знамени (1944, 1950);
 Орден Отечественной войны I степени (1985);
 Орден Отечественной войны II степени (1945);
 Орден Красной Звезды (1944)
 Орден Дружбы Народов

Медали 
 Медаль «За оборону Кавказа» (1944);
 Медаль «За победу над Японией» (1946);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
Юбилейные медали

Другие награды 
 Наградное оружие (1957).

Память 
Памятная табличка в честь А. В. Комарова установлена на Флотской Аллее Героев Ярославской области.

Сочинения 
 Комаров А. В. Создание и развитие политических органов, политаппарата и партийных организаций в Советских Вооруженных силах. — М., 1959.
 Комаров А. В. Ленинские нормы — закон жизни армейских партийных организаций. — М., 1973.
 Комаров А. В. Справочник политработника [в соавторстве]. — М., 1973.

Примечания

Архивы 
 ЦВМА: ф. 3, оп. 028554, д. 5, л. 323; д. 19, л. 63; оп. 28, д. 2, л. 169; ф. 14, оп. 58, д. 47, л. 117; д. 53, л. 206.
 РГА ВМФ: Фонд Р-2192, Опись 2, Ед. Хр.6535

Литература 
 
  Личности Балтийского флота 1703—2014. Биографический справочник / Сост.: А. В. Борисов и др. — СПб, 2014. — 584 с. — ISBN 978-5-4386-0610-9
 
 
 Георгий Жуков. Стенограмма Октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС и др. документы / Под общей ред. акад. А. Н. Яковлева. — М., 2001.
 Бер-Бирюков О. П. Час X для линкора «Новороссийск». — М., 2006. — С. 250—268.

Ссылки 
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Моряки Великой Отечественной войны
Преподаватели Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Политработники Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Участники советско-японской войны (СССР)